Sezon 2010/2011 w rozgrywkach portugalskiej pierwszej ligi jest jej 73. edycją w historii. Udział bierze 16 drużyn, w systemie każdy z każdym, mecz i rewanż. W sumie zostanie rozegranych 240 spotkań.

Tytułu mistrzowskiego zdobytego w poprzednim sezonie broni drużyna Benfiki.

Spadki i awanse 
Drużyny które awansowały z Liga de Honra
 
 

Drużyny które spadły do Liga de Honra

Zespoły

Tabela 

||rowspan=9 style="background-color:white;"|

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Portugalii
2010 w Portugalii
2011 w Portugalii